Па́вел Гру́здев:
 Груздев, Павел Александрович (архимандрит Павел; 1910—1996) — архимандрит Русской православной церкви
 Груздев, Павел Никодимович (1889—1953) — доктор педагогических наук, профессор.